

Матчі

Ізраїль 1:0 Україна

Україна 3:1 Білорусь

Болгарія 1:1 Україна

ОАЕ 1:1 Україна

Україна 0:2 Литва

Південна Корея 1:0 Україна

Південна Корея 2:0 Україна

Україна 0:0 Словенія

Україна 3:0 Естонія

Склад команди 
 Статистику подано станом на 14 листопада 1994 року (в дужках наведено ігри і голи 1994 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

1994
1994 у футболі